Бабак — славянская фамилия.

Известные носители:

 
 Бабак, Алёна Валерьевна (род. 1969) — украинский политик.
 Бабак, Вера Сергеевна — звеньевая виноградарского совхоза имени Котовского Министерства пищевой промышленности СССР, Измаильская область, Герой Социалистического Труда.
 Бабак, Виталий Павлович (род. 1954) — украинский учёный, член-корреспондент НАНУ. Заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Бабак, Владимир Петрович (род. 1937) — советский, российский авиаконструктор, руководитель научно-производственного концерна «Штурмовики Сухого».
 Бабак, Демид Иванович (1911—1943) — командир роты 924-го стрелкового полка 252-й стрелковой Харьковской Краснознаменной дивизии 53-й армии Степного фронта, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Бабак, Иван Ильич (1919—2001) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бабак, Михаил Яковлевич — бригадир подсобного хозяйства «Зирка» (Сталинская область), Герой Социалистического Труда.
 Бабак, Николай Пантелеймонович (род. 1954) — украинский художник, писатель, коллекционер, издатель.
 Бабак, Олег Яковлевич (1967—1991) — заместитель командира роты по политической части 21-й бригады особого назначения внутренних войск МВД СССР, лейтенант внутренних войск, Герой Советского Союза.
 Бабак, Олег Яковлевич — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
 
 Бабак, Рената Владимировна (1934—2003) — украинская и советская певица (меццо-сопрано).
 Бабак, Сергей Витальевич (род. 1978) — украинский педагог, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

 Бабак (сасанидский офицер)

Примечания